E312 kann bezeichnen:
 Dodecylgallat, ein Antioxidans; siehe Gallate
 Europastraße 312

E312